Ministero della marina – ministero italiano dal 1861 al 1947 (ministero della marina militare dal 1946 al 1947)
Ministero della marina mercantile – ministero italiano dal 1946 al 1993
 Ministero della marina (Giappone) – ministero giapponese dal 1872 al 1945